Bouchal může být:

 Bouchal – přírodní památka ev. č. 891, katastrální území Letkovice ve městě Ivančice v okrese Brno-venkov

příjmení
 Adolf Bouchal (1902–???) – český a československý poválečný politik
 Jan Bouchal (1975–2006) – český aktivista

Podobná příjmení 
 Buchal